Barnet se poate referi la:
 "Burgul" londonez Barnet, în nordul Londrei Mari;
 High Barnet, localitate în burgul mai sus amintit;
 Stația de metrou High Barnet;
 Barnet, Vermont, oraș în SUA